«Нью-Йорк Американс» () — бывшая профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге в 1925—1942 годах. Команда стала третьей командой расширения в истории лиги и была второй командой в США. Команда никогда не выигрывала Кубок Стэнли, но дважды выходила в полуфинал. Перед сезоном 1941/42 команда сменила название на «Бруклин Американс», однако так и не переехала в Бруклин, продолжая играть в «Медисон-сквер-гардене». Перед сезоном 1942 года приостановила свою деятельность в связи с начавшейся Второй мировой войной и финансовыми трудностями. Официально команда прекратила существование в 1946 году.

Статистика выступлений 

Note: GP = Игр сыграно, W = Победы, L = Поражения, T = Ничьи, Pts = Очки, GF = Goals for, GA = Goals against, PIM = Пенальти в минутах

Знаменитые игроки 

Введенные в Зал хоккейной славы

 Билли Бёрч
 Чарли Конахер
 Ланел Конахер
 Ред Даттон
 Чак Райнер
 Свини Шрайнер
 Буллет Джо Симпсон
 Хули Смит
 Нелс Стюарт
 Рой Уортерс
 Бушер Джексон

См. также 
 Исчезнувшие команды НХЛ

Ссылки 
 «New York Americans» на сайте sportsecyclopedia.com 

Спортивные клубы Нью-Йорка
Исчезнувшие клубы НХЛ
Хоккейные клубы США